Il gruppo della litidionite è un gruppo di minerali.

Minerali del gruppo della litidionite 
 Fenaksite
 Calcinaksite
 Litidionite
 Manaksite

Note 

Litidionite